Barrios steht für:

 Barrio, als Plural, spanisch für „Stadtviertel“
 Barrios Rocks
 Ciudad Barrios, Gemeinde im Departamento San Miguel, El Salvador
 Puerto Barrios, Hafenstadt und Hauptstadt des Departamentos Izabal, Guatemala

Barrios ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Barrios (1885–1944), paraguayischer Komponist und Gitarrenvirtuose
 Aníbal Barrios Pintos (1918–2011), uruguayischer Historiker
 Anriquelis Barrios (* 1993), venezolanische Judoka
 Artigas Barrios (1937–2022), uruguayischer Politiker
 Arturo Barrios (* 1962), mexikanischer Leichtathlet
 Domitila Barrios (1937–2012), bolivianische Menschenrechtlerin und Politikerin
 Eduardo Barrios (1884–1963), chilenischer Schriftsteller
 Gerardo Barrios (1813–1865), salvadorianischer Politiker
 Harald Barrios (* 1961), deutscher Politikwissenschaftler
 Ignacio Barrios (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Iris Yassmin Barrios Aguilar (* 1962), guatemaltekische Gerichtspräsidentin
 Jorge Barrios (* 1961), uruguayischer Fußballspieler
 Jorge Rodrigo Barrios (* 1976), argentinischer Boxer
 José Antonio Barrios (* 1948), spanischer Fußballspieler
 Juan Luis Barrios (* 1983), mexikanischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Justo Rufino Barrios Auyón (1835–1885), guatemaltekischer Politiker
 Laura Barrios (* 2000), spanische Hockeyspielerin
 Leandro Barrios (* 1986), brasilianischer Fußballspieler, siehe Leandrinho (Fußballspieler, 1986)
 Lucas Barrios (* 1984), argentinisch-paraguayischer Fußballspieler
 Lucho Barrios (1935–2010), peruanischer Musiker und Sänger
 Marcelo Tomás Barrios Vera (* 1997), chilenischer Tennisspieler
 Michael Barrios (* 1991), kolumbianischer Fußballspieler
 Miguel de Barrios (1635–1701), spanischer Dichter
 Nicolas Barrios Lynch (1908–1979), argentinischer Schreiber und Schöpfer von ländlichen Bibliotheken sowie literarischer Förderer
 Pablo Barrios (* 1964), venezolanischer Springreiter
 Sergio Insunza Barrios († 2014), Justizminister der Regierung Salvador Allende 
 Talía Barrios (* 1980), peruanische Schwimmerin
 Vicente Barrios (1825–1868), paraguayischer Militär und Politiker 
 Violeta Barrios de Chamorro (* 1929), nicaraguanische Politikerin
 Wilmar Barrios (* 1993), kolumbianischer Fußballspieler
 Yarelys Barrios (* 1983), kubanische Diskuswerferin

Siehe auch:

 Barrio (Begriffsklärung)
 Barros (Begriffsklärung)
 Bairro (Begriffsklärung)